Distretto di Chuquibamba – distretto del Perù nella regione di Amazonas
Distretto di Chuquibamba – distretto del Perù nella regione di Arequipa